Deutsche Reichsbahn bezeichnet:
 die Staatseisenbahn des Deutschen Reichs, siehe Deutsche Reichsbahn (1920–1945)
 die Staatseisenbahn auf dem Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone, der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (West), siehe Deutsche Reichsbahn (1945–1993)